Алашань — пустеля на півночі КНР та півдні Монголії, частина пустелі Гобі
 Алашань — гірське пасмо на сході Внутрішньої Монголії, західна межа однойменної пустелі
 Алашань — адміністративна одиниця КНР другого рівня у складі регіону Внутрішня Монголія, приблизно у межах однойменної пустелі